Municipio de Altamont puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Altamont (condado de Avery, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Avery.
 Municipio de Altamont (condado de Deuel, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Deuel.